Het ATP-toernooi van Los Cabos 2021 (met de officiële naam Mifel Open) werd gespeeld van 19 tot en met 24 juli 2021. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van de Delmar International School in de Mexicaanse stad Cabo San Lucas in de gemeente Los Cabos.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Cabo San Lucas
ATP-toernooi van Cabo San Lucas